Il toponimo Sălcuţa può riferirsi a diverse località:

Moldavia
Sălcuța, comune del distretto di Căușeni

Romania
Sălcuța, comune del distretto di Dolj